Tambour kan betyder flere ting:

 trommeslager
 lille rundt forsvarsanlæg
 lille rum indenfor en dør til værn mod træk
 i Sverige en forhal eller forstue
 i fysik en dåse til måling af tryk
 en cylinderformet mur der understøtter en kuppel, men også kantet eller oval mur

Noter